Zamršje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 219 stanovnika te 63 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji